

Patronyme 

 la maison von Clary und Aldringen, famille princière de la noblesse autro-hongroise originaire de Bohême, dont:
 le Reichsgraf Johann von Aldringen
 le prince Siegfried von Clary-Aldringen
 le comte Manfred von Clary-Aldringen
 Famille Clary, famille française ayant donné :
François Clary (1725-1794), négociant marseillais, époux de Françoise, père de Désirée et Julie
 Françoise Rose Clary (1737-1815), seconde femme du précédent, mère de Désirée et Julie
 Étienne François Clary (1757-1823), fils de François (né de son ), député des Bouches-du-Rhône
 Joseph Nicolas Clary (1760-1823), demi-frère du précédent, pair des Cent-Jours
 Désirée Clary (1777-1860), reine de Suède et de Norvège, sœur du précédent
 Julie Clary (1771-1845), sœur des précédents et épouse de Joseph Bonaparte
 François Joseph Marie, dit Marius Clary (1786-1841), fils d'Étienne François, général français
 Joachim Charles Napoléon Clary (1802-1856), frère du précédent, sénateur du Second Empire
 François Jean Clary (1814-1889), fils de Joseph Nicolas, sénateur du Second Empire
 Justinien Nicolas Clary (1816-1896), frère du précédent, député de Loir-et-Cher (1852-1869),
 Justinien Bretonneau-Clary (1860-1933), fils adoptif du précédent, président du Comité olympique français (1913-1933)
 Jean-Eugène Clary (1856-1929), peintre français
 Adolphe Clary-Baroux (1865-1933), peintre français
 Alain Clary (né en 1938), homme politique français
 Charles Clary (1873-1931), acteur américain
 Jean Prin-Clary (1912-1997), joueur français de rugby à XV
 Mildred Clary (1931-2010), productrice de radio et de télévision et auteure française
 Robert Clary (1926-2022), chanteur et acteur français
 Tyler Clary (1989-), nageur américain.

Pseudonyme 
 Hugues G. Clary (1899-1968), docteur en médecine et écrivain français, auteur de roman policier et de roman d'espionnage

Toponyme 
 Clary, une commune française du Nord
 Le canton de Clary

Autres 
 Le Destin fabuleux de Désirée Clary est un film français de Sacha Guitry réalisé en 1941.
 Désirée Clary est une station de la ligne 2 du métro de Marseille.
 Le palais baroque Mollard-Clary est la résidence viennoise des princes Clary-Aldringen.

Homonymie de toponyme